Тодд Вайт (;  21 травня 1975, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року виступами за університетську команду Кларксон.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Філадельфія Флаєрс», «Оттава Сенаторс», «Міннесота Вайлд», «Атланта Трешерс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Седертельє».

Загалом провів 696 матчів у НХЛ, включаючи 43 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Оттави
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Седертельє»
Хокеїсти АХЛ